Массов — многозначный термин.

Топоним 
 Массов — коммуна в Германии, в земле Мекленбург-Передняя Померания.

Фамилия 
 Массов, Валентин фон (1752—1817) — прусский обер-гофмаршал.
 Массов, Людвиг фон (1794—1859) — прусский помещик и государственный деятель.
 Массов, Ханс Вернер фон (1912—1988) — немецкий шахматист и шахматный функционер.